Добрынино — название населённых пунктов:

Россия 
 Добрынино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Добрынино — посёлок в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Добрынино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Добрынино — деревня в Оленинском районе Тверской области.